

Бяла () — місто в Варненській області. Входить до складу общини Бяла.
 Бяла () — община в Варненській області.
 Бяла () — місто в Русенській області. Входить до складу общини Бяла.
 Бяла () — община в Русенській області.
 Бяла () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.

Біла () — річка в Польщі, права притока річки Дунаєць.
 Бяла () — річка в Польщі, ліва притока Супраслі (басейн Нарви).
 Бяла () — річка в Польщі, притока річки Вісла.
 Біла () — річка в Польщі, притока річки Біла Пшемша.
 Бяла () — річка в Польщі, притока річки Черниця.
 Бяла () — річка в Польщі, притока річки Букова.
 Бяла () — річка в Польщі, притока річки Особлога.
 Бяла () — річка в Польщі, притока річки Орланка.
 Бяла () — річка в Польщі, притока річки Рибнянка.

Див. також 
 Бельсько-Бяла
 Бяла Поляна
 Бяла Река
 Бяла Слатина
 Бяла Черква
 Нова Бяла Река
 Біла